Touré est un patronyme soninke très fréquent en Afrique de l'Ouest.

Les Armas Songhai issus du métissage entre les femmes Songhai de l'Empire Songhai et les soldats de l'armée marocaine d'invasion porte pour certains un patronyme similaires né de la déformation du terme Songhai Turi qui signifie arbre . Les Touré Songhai se distingue des Touré soninké de part leurs origines et ethnie. les personnalités Touré Songhai les plus célèbres sont le musicien Ali Farka Touré et l'ancien président du Mali Amadou Toumani Touré tous natif de la région de Tombouctou.

Patronyme 

 Abdourahmane Oumar Touré (1962-), homme politique malien ;
 Abdrahamane Baba Touré (1928-2003), homme politique malien ;
 Abib Kolo-Touré (1981-), footballeur ivoirien ;
 Ahmadou Touré (1954-), homme politique malien ;
 Ahmed Sékou Touré (1922-1984), homme d'État guinéen, premier président de la République de Guinée ;
 Aissata Touré (1990-), athlète guinéenne ;
 Aïssata Touré Diallo (1969-), femme politique malienne ;
 Aïssata Touré Kane (1938-2019), femme politique mauritanienne ;
 Alassane Touré (1989-), footballeur français ;
 Alhousna Malick Touré, femme politique malienne ;
 Ali Farka Touré (1939-2006), musicien et chanteur malien ;
 Alioune Touré (1978-), footballeur français ;
 Almamy Touré (1996-), footballeur malien ;
 Amadou Toumani Touré (1948-2020), homme d'État malien, président de la République du Mali du  au  ;
 Aminata Touré (1962-), femme politique sénégalaise ;
 Aminata Touré (1952-2022), femme politique guinéenne ;
 Aminatou Maïga Touré (1955-), diplomate et femme politique nigérienne ;
 Anna Seck Touré (1984-), escrimeuse sénégalaise ;
 Arouna Modibo Touré (?-), homme politique malien ;
 Assimiou Touré (1988-), footballeur togolais ;
 Assita Touré (1992-), nageuse ivoirienne ;
 Aya Virginie Touré (19?-), femme politique ivoirienne ;
 Babacar Touré (1951-2020), journaliste et homme d'affaires ;
 Bako Touré (1939-2001), footballeur malien ;
 Blati Touré (1994-), footballeur burkinabé ;
 Bounama Touré (1953-2016), lutteur sénégalais ;
 Daby Touré (1971-), musicien mauritanien ;
 Dandara Touré (1951-), femme politique malienne ;
 Demba Touré (1984-), footballeur sénégalais ;
 Diallo Fadima Touré (1952-), femme politique malienne ;
 Facinet Touré (1934-2021), homme politique guinéen ;
 Fantani Touré (1964-2014), chanteuse malienne ;
 Gnégnéri Yaya Touré (1983-), mieux connu sous le nom Yaya Touré, footballeur ivoirien ;
 Gnima Touré (1975-), athlète sénégalaise ;
 Hafou Touré (1992-), femme d'affaires ivoirienne ;
 Hamadoun Touré (19?-), journaliste et homme politique malien ;
 Ibrahim Touré (1985-2014), footballeur ivoirien ;
 Ibrahima Touré (1985-), footballeur sénégalais ;
 Ibrahima Deen Touré (19?-), homme politique guinéen ;
 Isaak Touré (2003-), footballeur français ;
 Ismaël Touré (?-1985), homme politique guinéen ;
 José Touré (1961-), footballeur français ;
 Kadiatou Touré (née en 1983), basketteuse malienne ;
 Karidja Touré (1994-), actrice française ;
 Kitia Touré (1956-2012), réalisateur ivoirien ;
  ;
 Larsen Touré (1984-), footballeur guinéen ;
 Mady Touré (1958-), footballeur guinéen ;
 Malick Touré-Reinhard (1999-), journaliste suisse ;
 Mamadi Touré (1952-), diplomate et homme politique guinéen ; 
 Mamignan Touré (1994-), joueuse de basket-ball française ;
 Mamoudou Touré (1928-2017), homme politique sénégalais ;
 Mariame Touré (1998-), reine de beauté guinéenne ;
 Mariame Touré (1975-), syndicaliste Guinéenne ;
 Masséré Touré (1974-), directrice de la communication de la Présidence de la République de Côte d'Ivoire ;
 Modibo Ibrahim Touré (19?-), homme politique malien ;
 Mohamed Touré (2004-), footballeur australien ;
 Moussa Touré (1945-), homme politique sénégalais ;
 Moussa Touré (1958-), cinéaste sénégalais ;
 Nafi Touré (1971-), escrimeuse sénégalaise ;
 Nene Touré (1986-), lutteuse guinéenne ;
 Oumar Ibrahima Touré (1957-), homme politique malien ;
 Oumou Touré (1988-), joueuse de basket-ball franco-sénégalaise ;
 Sadya Touré (1997-), écrivaine et militante malienne ;
 Samory Touré (1830-1900), souverain guinéen, combattant contre la colonisation française en Afrique de l’Ouest ;
 Sanoussi Touré (19?-), économiste et homme politique malien ;
  ;
 Seydou Touré (1936-), judoka sénégalais ;
 Sidya Touré (1945-), homme politique guinéen ;
 Sylla M'Mah Touré (1978-), athlète guinéenne ;
 Traoré Oumou Touré, femme politique malienne ;
 Vakaba Touré (XIXe siècle), chef de guerre ivoirien ;
 Yariatou Touré (1990-), athlète française ;
 Younoussi Touré (1941-2022), homme politique malien ;
 Youssouf Touré (1986-), footballeur français ;
 Youssoufi Touré (1960-), président français d'université ;
 Zinabou Touré (19?-), femme politique togolaise.

Pseudonyme 

 Touré (1971-), écrivain et critique américain.

Prénom

Autre 
 Touré Kunda, groupe de musique sénégalais

Patronyme africain
Homonymie de prénom
Prénom africain
Prénom masculin